Port Clinton kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Port Clinton (Ohio)
Port Clinton (Pennsylvania)